Министерство инфраструктуры и транспорта Греции () — министерство в правительстве Алексиса Ципраса. Министром инфраструктуры и транспорта Греции с 6 ноября 2015 года является . До 2015 года министерство имело название Министерство инфраструктуры, транспорта и коммуникаций Греции.

Список министров

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Греции